Japan Open Tennis Championships 2022, właśc. Rakuten Japan Open Tennis Championships 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2022 z cyklu Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 3–9 października 2022 roku w Kōtō, Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 108 110 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022 w Japonii
2022
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)